Johann Zuberbühler ist der Name folgender Personen:
 Johann Laurenz Zuberbühler (1733–1790), Schweizer Textilunternehmer und Politiker
 Johann Konrad Zuberbühler (1787–1858), Schweizer Pädagoge und Politiker
 Johann Ulrich Zuberbühler (1784–1849), Schweizer Kaufmann und Politiker